Engelberga van Parma
Engelberga van Provence